Cousins steht für:
 Mehrzahl von Cousin (Vetter), siehe Verwandtschaftsbeziehung #Cousin und Cousine
 Cousins, deutscher Titel Seitensprünge (1989), US-amerikanische Filmkomödie von Joel Schumacher (1989)
 Cousins (2014), indischer Spielfilm von Vysakh (2014) 
 Cousins (2019), Originaltitel Primos, brasilianische Filmkomödie von Thiago Cazado und Mauro Carvalho (2019)
 Cousins (2021), neuseeländischer Spielfilm von Ainsley Gardiner und Briar Grace Smith (2021) 

Cousins ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Cousins (* 1983), US-amerikanischer Kinderdarsteller, siehe Christian und Joseph Cousins
 Christopher Cousins (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Dave Cousins (* 1945), britischer Musiker
 DeMarcus Cousins (* 1990), amerikanischer Basketballspieler

 Harold B. Cousins (1916–1992), US-amerikanischer Bildhauer
 Herbert Henry Cousins (1869–1949), britischer Agrochemiker
 Ian Cousins (* ca. 1965), englischer Chemiker
 Jim Cousins (* 1944), britischer Politiker
 Joseph Cousins (* 1983), US-amerikanischer Kinderdarsteller, siehe Christian und Joseph Cousins
 Kirk Cousins (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lance S. Cousins (1942–2015), britischer Buddhologe
 Nick Cousins (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Norman Cousins (1915–1990), US-amerikanischer Wissenschaftsjournalist und Friedensaktivist
 Oniel Cousins (* 1984), jamaikanischer American-Football-Spieler
 Peter Cousins (* 1981), britischer Judoka
 Ralph Wynne Cousins (1915–2009), US-amerikanischer Marineoffizier
 Robert G. Cousins (1859–1933), US-amerikanischer Politiker
 Robin Cousins (* 1957), englischer Eiskunstläufer
 Steven Cousins (* 1972), britischer Eiskunstläufer
 Tina Cousins (* 1974), englische Sängerin
 William Edward Cousins (1902–1988), Bischof der römisch-katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Cousins Rock (Westantarktika)
 Cousin (Begriffsklärung)
 Cousine (Begriffsklärung)